Улица Репина () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Михаила Грушевского (улицы 1 Мая) до тупика в направлении улицы Ломоносова.

Нет примыкающих улиц.

История 
Улица проложена в 1950-е годы.

В 1955 году 3-й переулок 1 Мая — по названию улицы 1 Мая от которой пролегает — был преобразован в улицу под современным названием — в честь русского живописца Ильи Ефимовича Репина.

Застройка 
Улица занята усадебной застройкой. Нет парной и непарной стороны: нумерация домов улицы начинается от улицы 1 Мая с южной стороны и до тупика, далее нумерация продолжается по северной стороне и до улицы 1 Мая.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 701 РЄПІНА  ВУЛИЦЯ  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова